Strani amori (Love Has Many Faces) – film del 1965 diretto da Alexander Singer.
Strani amori – singolo di Laura Pausini dall'album Laura del 1994.